North Haven (Connecticut)
 North Haven (Maine)
 North Haven (Nova York)